Churchill  är ett efternamn.

Personer

Alfabetiskt ordnade

 Arabella Churchill (1648–1730), engelsk älskarinna till kung Jakob II
 Caryl Churchill (född 1938), engelsk dramatiker
 Charles Churchill (1731–1764), engelsk satiriker
 Charles Spencer-Churchill, 9:e hertig av Marlborough (1871–1934)
 Chick Churchill (född 1946), engelsk musiker
 Clementine Churchill (1885–1977), hustru till Winston Churchill
 George Churchill (1654–1710), engelsk amiral
 George Spencer-Churchill, 5:e hertig av Marlborough (1766–1840)
 George Spencer-Churchill, 6:e hertig av Marlborough (1793–1857)
 George Spencer-Churchill, 8:e hertig av Marlborough (1844–1892)
 Helen Churchill Candee(1858–1949), amerikansk författare, journalist, dekoratör och feminist
 Jennie Jerome Churchill (1854–1921), amerikansk societetskvinna, mor till Winston Churchill
 John Churchill, hertig av Marlborough (1650–1722)
 John Spencer-Churchill, 7:e hertig av Marlborough (1822–1883)
 John Spencer-Churchill, 10:e hertig av Marlborough (1897–1972)
 John Spencer-Churchill, 11:e hertig av Marlborough (1926–2014)
 Marguerite Churchill (1910–2000), amerikansk skådespelare
 Owen Churchill (1886–1985), amerikansk seglare 
 Randolph Churchill (1849–1895), brittisk politiker, far till Winston Churchill
 Randolph Churchill (1911–1968), brittisk politiker och journalist, son till Winston Churchill
 Thomas James Churchill (1824–1905), amerikansk militär och politiker, demokrat, guvernör i Arkansas
 Winston Churchill (1874–1965), brittisk militär, författare och politiker, premiärminister
 Winston Churchill (1871–1947), amerikansk författare
 Winston Churchill (1940–2010), brittisk konservativ politiker, son till Randolph Churchill (1911–1968)

Den engelska Churchill-familjen
John Churchill (1650–1722), den förste hertigen av Marlborough, engelsk general under Spanska tronföljdskriget
Sarah Churchill (1660–1744), hertiginna av Marlborough 
Sir Randolp Churchill (1849–1895), far till sir Winston, brittisk politiker
Sir Winston Churchill (1874–1965), brittisk premiärminister under andra världskriget och vinnare av nobelpriset i litteratur 1953
Clementine Ogilvy Spencer-Churchill (1885–1977), hustru till Sir Winston Churchill
Randolph Churchill (1911–1968), son till sir Winston, brittisk politiker
Winston Churchill (1940–2010), sonson till sir Winston, före detta parlamentsledamot i Storbritannien

Engelska efternamn